reprodukcja – właściwy wszystkim organizmom proces życiowy polegający na wytwarzaniu potomstwa przez organizmy rodzicielskie
 reprodukcja – ciągłe odtwarzanie środków produkcji w celu jej stałego kontynuowania
 reprodukcja – odtworzenie czegoś w pamięci jako składnik przypomnienia
 reprodukcja – proces odtwarzania stanu i struktury ludności związany z liczbą urodzeń i zgonów
 reprodukcja – kopia oryginału wykonana w dowolnej skali metodą drukarską lub fotograficzną
 reprodukcja – regulowane przez prawo autorskie (por. copyright) uprawnienie do wykonywania kopii utworu